Viberti bezeichnet:

 Viberti (Unternehmen), italienischer Nutzfahrzeughersteller

Viberti ist der Familienname folgender Personen:
 Sebastián Viberti (1944–2012), argentinischer Fußballspieler und -trainer